Monet kan (med forskellig udtale) være:

 En maler, se Claude Monet
 Slangudtryk for penge, se moneter

Eller måske du har søgt efter:

 Den europæiske statsmand Jean Monnet